Серр-Гасто́н, Серр-Ґастон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 620 км на південь від Парижа, 135 км на південь від Бордо, 26 км на південь від Мон-де-Марсана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 153 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 362,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серр-Гастон на сайті французького Національного інституту географії
 Серр-Гастон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серр-Гастон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серр-Гастон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серр-Гастон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ланди

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ланди